"Capillas" pode ser:

 Capillas, município espanhol de Castela e Leão
 Capillas (distrito), no Peru
 Santo Domingo de Capillas (distrito), no Peru

Ver também
 Capilla (desambiguação)

Desambiguações de topônimos